Ramón Fernández puede referirse a:

 Ramón Fernández (escritor) (1894-1944), escritor mexicano naturalizado francés;
 Ramón Fernández Álvarez (1930-2006), director de cine español;
 Ramón Fernández Durán (1947-2011), ingeniero y urbanista español;
 Ramón Fernández Martí (1915-2010), pintor y escritor español;
 Ramón Fernández Palmeral (1947-), pintor y escritor español;
 Ramón Fernández Reguero (1775-1840), científico, agronomista e inventor español;
 Ramón Fernández, cineasta dominicano;
 Ramón Ignacio Fernández (1984-), futbolista argentino.